Карца — название населенных пунктов в России:

 Карца — село в Алагирском районе Северной Осетии;
 Карца — название селения Шолхи в период с 1944 по 1967 годы вплоть до переименования его в Октябрьское;
 Карца — бывший посёлок, ныне микрорайон №1 города Владикавказ.